

Persone
 Autolico di Pitane, astronomo e matematico greco antico
 Autolico di Atene, atleta ateniese

Mitologia greca
 Autolico, figlio di Ermes
 Autolico, figlio di Deimaco ed argonauta con i fratelli Deileone e Flogio.